Garrett Serviss ist der Name folgender Personen:

* Garrett Serviss (Leichtathlet) (1881–1907), US-amerikanischer Hochspringer
 Garrett P. Serviss (1851–1929), US-amerikanischer Autor